Кабанаш () — имя собственное португальского происхождения; распространено в виде топонимов.
 Кабанаш-де-Вириату — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Визеу. 
 Кабанаш-де-Тавира — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Фару.
 Кабанаш-ди-Торриш — приход (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лиссабон.